Список рыб Чёрного моря содержит 193 вида рыб, которые встречаются в водах Чёрного моря.

A 
 Acipenser gueldenstaedtii — Русский осётр
 Acipenser nudiventris — Шип
 Acipenser persicus — Персидский осётр
 Acipenser ruthenus — Стерлядь
 Acipenser stellatus — Севрюга
 Acipenser sturio — Атлантический осётр
 Aidablennius sphynx — Морская собачка-сфинкс
 Alburnus chalcoides — Шемая
 Alopias vulpinus — Обыкновенная морская лисица
 Alosa agone
 Alosa caspia caspia
 Alosa fallax — Финта
 Alosa immaculata — Черноморско-азовская проходная сельдь
 Alosa maeotica — Черноморско-азовская морская сельдь
 Alosa tanaica — Азовский пузанок
 Anguilla anguilla — Речной угорь
 Aphia minuta — Афия
 Apletodon dentatus bacescui
 Argyrosomus regius — Обыкновенный серебристый горбыль
 Arnoglossus kessleri — Арноглосс Кесслера
 Arnoglossus laterna — Европейская арноглосса
 Arnoglossus thori
 Aspitrigla cuculus — Красная тригла
 Atherina boyeri — Южноевропейская атерина
 Atherina hepsetus — Короткорылая атерина
 Auxis rochei rochei

B 
 Balistes capriscus — Серый спинорог
 Belone belone — Европейский сарган
 Blennius ocellaris — Морская собачка-бабочка
 Boops boops — Бопс
 Buglossidium luteum

C 
 Callionymus fasciatus
 Callionymus lyra
 Callionymus pusillus — Бурая пескарка
 Callionymus risso — Серая пескарка
 Carassius gibelio — Серебряный карась
 Cepola macrophthalma — Европейская цепола
 Chelidonichthys lucerna — Жёлтая тригла
 Chelon labrosus — Губач
 Chromis chromis — Хромис
 Chromogobius quadrivittatus — Четырёхполосый хромогобиус
 Clupeonella cultriventris — Черноморско-каспийская тюлька
 Conger conger — Конгер
 Coregonus lavaretus — Обыкновенный сиг
 Coris julis — Морской юнкер
 Coryphoblennius galerita — Хохлатая морская собачка
 Ctenolabrus rupestris — Гребенчатый губан

D 
 Dactylopterus volitans — Средиземноморский долгопёр
 Dasyatis pastinaca — Морской кот
 Dentex dentex — Зубан
 Dentex macrophthalmus
 Dicentrarchus labrax — Обыкновенный лаврак
 Diplecogaster bimaculata bimaculata
 Diplecogaster bimaculata euxinica
 Diplodus annularis — Ласкирь
 Diplodus puntazzo — Обычный зубарик
 Diplodus sargus sargus
 Diplodus vulgaris — Сарг
 Dipturus batis — Гладкий скат

E 
 Engraulis encrasicolus — Европейский анчоус
 Eutrigla gurnardus — Серая тригла

F 
 Fistularia — Свистульки

G 
 Gaidropsarus mediterraneus — Средиземноморский трёхусый налим
 Galeus melastomus — Испанская акула-пилохвост
 Gasterosteus aculeatus aculeatus
 Gobius bucchichi —Бычок Букчича
 Gobius cobitis — Большой морской бычок
 Gobius niger — Чёрный бычок
 Gobius paganellus — Бычок-паганель
 Gymnammodytes cicerelus — Голая песчанка
 Gymnura altavela — Атлантический скат-бабочка

H 
 Hippocampus guttulatus — Длиннорылый морской конёк
 Hippocampus hippocampus
 Huso huso — Белуга

K 
 Knipowitschia cameliae
 Knipowitschia caucasica — Бычок-бубырь

L 
 Labrus merula
 Labrus mixtus — Пятнистый губан
 Labrus viridis — Петропсаро
 Lepadogaster candolii — Толсторылая присоска
 Lepadogaster lepadogaster — Обыкновенная рыба-присоска
 Lepomis gibbosus — Обыкновенная солнечная рыба
 Lichia amia — Обыкновенная лихия
 Lipophrys adriaticus — Адриатическая морская собачка
 Liza aurata — Сингиль
 Liza ramada — Кефаль-рамада
 Liza saliens — Остронос
 Lophius budegassa — Чернобрюхий удильщик
 Lophius piscatorius — Европейский удильщик

M 
 Merlangius merlangus — Мерланг
 Merluccius merluccius — Европейская мерлуза
 Mesogobius batrachocephalus — Бычок-кнут
 Microchirus variegatus
 Mugil cephalus — Лобан
 Mugil soiuy — Пиленгас
 Mullus barbatus barbatus
 Mullus barbatus ponticus
 Mullus surmuletus — Полосатая барабуля
 Mycteroperca rubra

N 
 Naucrates ductor — Лоцман
 Neogobius eurycephalus
 Neogobius fluviatilis fluviatilis
 Neogobius gymnotrachelus — Бычок-гонец
 Neogobius melanostomus — Бычок-кругляк
 Neogobius platyrostris — Бычок-губан
 Neogobius ratan — Бычок-ротан
 Neogobius syrman — Бычок-ширман
 Nerophis ophidion — Морское шило

O 
 Oblada melanura
 Ophidion barbatum — Усатый ошибень
 Ophidion rochei — Обыкновенный ошибень

P 
 Pagellus erythrinus — Красный пагель
 Parablennius gattorugine
 Parablennius incognitus — Зелёная морская собачка
 Parablennius sanguinolentus — Обыкновенная морская собачка
 Parablennius tentacularis — Длиннощупальцевая морская собачка
 Parablennius zvonimiri — Морская собачка Звонимира
 Pegusa lascaris
 Pelecus cultratus — Чехонь
 Percarina demidoffii — Перкарина
 Platichthys flesus — Речная камбала
 Pomatomus saltatrix — Луфарь
 Pomatoschistus marmoratus — Леопардовый лысун
 Pomatoschistus minutus — Малый бычок-бубырь
 Proterorhinus marmoratus — Бычок-цуцик
 Psetta maeotica — Черноморский калкан
 Psetta maxima — Тюрбо
 Pungitius platygaster — Малая южная колюшка

R 
 Raja clavata — Колючий скат

S 
 Salaria pavo — Морская собачка-павлин
 Salmo labrax — Черноморская кумжа
 Salmo trutta trutta
 Sarda sarda — Атлантическая пеламида
 Sardina pilchardus — Европейская сардина
 Sardinella aurita — Круглая сардина
 Sarpa salpa — Сарпа
 Sciaena umbra — Чёрный горбыль
 Scomber japonicus — Японская скумбрия
 Scomber scombrus — Атлантическая скумбрия
 Scophthalmus rhombus — Гладкий ромб
 Scorpaena notata
 Scorpaena porcus — Черноморская скорпена-ёрш
 Scorpaena scrofa — Золотистая скорпена
 Scyliorhinus canicula — Обыкновенная кошачья акула
 Serranus cabrilla — Каменный окунь-ханос
 Serranus hepatus
 Serranus scriba — Каменный окунь-зебра
 Solea solea — Европейская солея
 Sparus aurata — Золотистый спар
 Sphyraena sphyraena — Сфирена
 Spicara maena — Средиземноморская смарида
 Spicara smaris — Обыкновенная смарида
 Spondyliosoma cantharus
 Sprattus sprattus sprattus
 Squalius cephalus — Голавль
 Squalus acanthias ponticus — Черноморский катран
 Squalus blainville — Длинношипая колючая акула
 Squatina squatina — Европейский морской ангел
 Symphodus cinereus — Рябчик
 Symphodus mediterraneus — Средиземноморская зеленушка
 Symphodus ocellatus — Глазчатая зеленушка
 Symphodus roissali — Зеленушка-перепёлка
 Symphodus rostratus — Носатая зеленушка
 Symphodus tinca — Зеленушка
 Syngnathus abaster — Итальянская рыба-игла
 Syngnathus acus — Обыкновенная морская игла
 Syngnathus schmidti — Черноморская шиповатая игла-рыба
 Syngnathus tenuirostris — Тонкорылая игла-рыба
 Syngnathus typhle — Длиннорылая рыба-игла
 Syngnathus variegatus — Толсторылая игла-рыба

 Tinca tinca — Линь
 Torpedo marmorata — Мраморный электрический скат
 Trachinus draco — Большой морской дракон
 Trachurus mediterraneus — Средиземноморская ставрида
 Trachurus trachurus — Обыкновенная ставрида
 Tripterygion tripteronotus — Черноголовый троепёр

U 
 Umbrina cirrosa — Светлая умбрина
 Uranoscopus scaber — Европейский звездочёт

Z 
 Zeus faber — Обыкновенный солнечник
 Zosterisessor ophiocephalus — Бычок-травяник

См. также 
 Список рыб пресных вод России
 Список рыб Каспийского моря

Примечания

Литература 
 Aleksandrov, A. I., 1927: Anchois de la mer d’Azoff et de la mer Noire, leurs origine et indications taxonomiques. Reports of the Scientific Station of Fisheries in Kertch v. 1 (2—3): 37—99.
 
 Kessler, K. T., 1860: A zoological voyage to the northern coast of the Black Sea and Crimea in 1858. Kiev: 1-248, Pls. 1—2.
 Murgoci, A. A., 1940: Étude sur quelques espèces du genre Lepadogaster de la mer Noire. Comptes Rendus des Séances de l’Institut des Sciences de Roumanie, ancienne Académie des Sciences de Roumanie, Bucarest. v.4 (núms. 5—6): 380—386.
 Murgoci, A. A., 1964: Contribution à la connaissance des gobiesocides (ordre des Xenopterygii) de la Mer Noire. Revue Roumaine de Biologie Serie de Zoologie v.9 (núm.5): 297—306.
 Pavlov, P. I., 1959: The clupeid genus Alosa in the northwestern part of the Black Sea. Inst. Akad. Nauk. USSR, Kiev: 252pp.
 Slastenenko, E. P., 1935: The scorpionfishes Scorpaena of the Black Sea. Doklady Akademii nauk SSSR, v.1: 74—80.
 Slastenenko, E. P., 1938: Les Poissons de la Mer Noire et de la Mer d’Azov. Annales scientifiques de l’Université de Jassy v.25 (pt2, núm.1): 1—196.
 Slastenenko, E. P., 1955—1956: The fishes of the Black Sea Basin. The fishes of the Black Sea Basin.: 1—711.

Ссылки 
 База данных «Позвоночные животные России: Круглоротые и рыбы пресных вод России»
 Web Products: Large Marine Ecosystems — Black Sea
 Fish catch in the Black Sea over the last 30years, Turkey and USSR
 Black Sea Fisheries
 Fishing 'destabilises Black Sea'

См. также 
 Миноги — содержит список видов круглоротых, распространённых в водах России
 Список рыб и круглоротых, занесённых в Красную книгу России

Чёрное море